Акназаров — фамилия; имеет женскую форму Акназарова.

Известные носители 
 Акназаров, Зекерия Шарафутдинович (1924—2000) — советский государственный и партийный деятель. Председатель Совета Министров Башкирской АССР.
 Акназаров, Корчубек (1922—2019) — первый секретарь Ак-Талинского районного комитета Компартии Киргизии, Герой Социалистического Труда.

 Акназарова, Роза Корчубековна (род. 1955) — депутат Жогорку Кенеша 5-го созыва Кыргызской Республики. См. также 
 Акназарово — название ряда населённых пунктов в России.

 Примечания